Брето́н () — французская фамилия, означающая «бретонец».

Известные носители:
 Бретон, Альбер-Анри-Шарль (ум. 1954) — католический прелат, миссионер, епископ Фукуоки.
 Бретон, Андре (1896—1966) — французский писатель и поэт, основоположник сюрреализма.
 Бретон, Ги (1912—2008) — французский писатель и историк, автор 10-томной «Истории любви в истории Франции»
 Бретон, Жюль (1827—1906) — французский художник, жанрист и пейзажист.
 Бретон, Луи (1818—1866) — французский художник, специализировавшийся на морской тематике.
 Бретон, Николас (1545—1626) — английский поэт и писатель.
 Бретон, Тьерри (род. 1955) — президент и председатель правления компании Atos.
 Бретон, Эмиль (1831—1902) — французский художник, пейзажист.

Составные фамилии 
 Бретон де лос Эррерос, Мануэль (1796—1873) — испанский драматург, автор большого количества популярных в своё время комедий.
 Демон-Бретон, Вирджиния (1859—1935) — французская художница, академист, представитель реализма.
 Пети-Бретон, Люсьен (1882—1917) — французский спортсмен, велогонщик.

См. также 
 Вирджиния Демон-Бретон (1859—1935), французская художница.
 Бретонцы
 Бартон
 Бертон
 Бёртон